Титулярная диакония Сант-Аньезе-ин-Агоне () — титулярная церковь была создана Папой Львом X 6 июля 1517 года, когда, во время консистории от 1 июля 1517 года, значительно увеличилось число кардиналов. Титулярная диакония была упразднена Папой Иннокентием XI 5 октября 1654 года и была переведена в титулярную церковь Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура.

В 1998 году Папа Иоанн Павел II восстановил титулярную диаконию. Титулярная диакония принадлежит барочной базилике Сант-Аньезе-ин-Агоне, расположенной в районе Рима Парионе, на пьяцца Навона.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников 
Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сант-Аньезе-ин-Агоне (1291—1654)
 Бенедетто Каэтани, титулярная диакония pro illa vice (22 сентября 1291 — 24 декабря 1294, позднее избран Папой Бонифацием VIII);
 вакансия (1294 — 1517);
 Андреа Делла Валле (6 июля 1517 — 27 марта 1525, назначен кардиналом-священником Санта-Приска);
 вакансия (1525 — 1533);
 Клод де Лонгви де Живри (10 ноября 1533 — 9 августа 1561, до смерти);
 Пьер Франческо Ферреро (10 ноября 1561 — 7 октября 1565, назначен кардиналом-священником Сант-Анастазия);
 вакансия (1565 — 1570);
 Карло Грасси (9 июня 1570 — 25 марта 1571, до смерти);
 вакансия (1571 — 1587)
 Антонио Мария Галли (14 января 1587 — 30 августа 1600, назначен кардиналом-священником Санта-Прасседе);
 вакансия (1600 — 1605);
 Жак Дави Дю Перрон (7 января 1605 — 5 сентября 1618, до смерти);
 вакансия (1618 — 1621);
 Андреа Барони Перетти Монтальто (5 мая — 24 октября 1621, назначен кардиналом-священником Сан-Лоренцо-ин-Лучина);
 Оттавио Ридольфи (26 октября 1622 — 7 октября 1623, назначен кардиналом-священником Сант-Агата-алла-Субурра);
 вакансия (1623 — 1628);
 Джироламо Колонна (28 февраля 1628 — 27 июня 1639, назначен кардиналом-дьяконом Санта-Мария-ин-Козмедин);
 Джироламо Вероспи (10 февраля 1642 — 5 января 1652, до смерти);
 Баччо Альдобрандини (12 марта 1652 — 5 октября 1654, назначен кардиналом-священником Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура);
 Титул упразднён в 1654 году.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сант-Аньезе-ин-Агоне (с 1998)
 Лоренцо Антонетти (21 февраля 1998 — 1 марта 2008), титул pro illa vice (1 марта 2008 — 10 апреля 2013, до смерти);
 Герхард Людвиг Мюллер (24 февраля 2014 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне Catholic Hierarchy (первоначальная);
 Титулярная церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне Catholic Hierarchy (восстановленная);
 Титулярная церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне www.gcatholic.org.

Агнесса Римская